Die Eishockey-Regionalliga 1987/88 wurde in Form von fünf Gruppen – Süd, Süd-West, Mitte, West und Nord – ausgespielt.

Modus 

In der Gruppe Süd mit 12 Mannschaften, der Gruppe Süd-West mit 8 Mannschaften, der Gruppe Mitte mit 7 Mannschaften und der Gruppe Nord mit 7 Mannschaften wurde erst eine Vorrunde als Einfachrunde ausspielt, während in der Gruppe West mit 7 Mannschaften die Vorrunde als Doppelrunde ausgespielt wurde.
Nach den Vorrunden nahmen an der Qualifikation zur Oberliga 1987/88 die ersten sechs der Gruppe Süd und die beiden ersten der Gruppe Süd-West an der Qualifikation zur Oberliga Süd und an der Qualifikation zur Oberliga Nord die ersten beiden der Gruppe Mitte, der Gruppe West und der Gruppe Nord; die weiteren Mannschaften nahmen an der Qualifikation zu ihren jeweiligen Gruppen teil.

Regionalliga Süd (Einfachrunde) 

 Die Mannschaften auf Platz 1 bis 6 nach der Vorrunde qualifizieren sich für die Qualifikation zur Oberliga Süd;
 die weiteren Mannschaften nehmen an der Qualifikationsrunde teil.

Qualifikation zur Regionalliga Süd

Gruppe A

Gruppe B

Regionalliga Süd-West (Einfachrunde) 

 Die Mannschaften auf Platz 1 bis 2 nach der Vorrunde nehmen Qualifikation zur Oberliga Süd 1988/89 teil und
 die weiteren Mannschaften an der Qualifikationsrunde

Qualifikation zur Regionalliga Süd-West

Gruppe A

Gruppe B

Regionalliga Mitte (Doppelrunde) 

 Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 2 qualifiziert sich für die Qualifikation zur Oberliga Nord 1988/89;
 Die weiteren Teilnehmer nehmen an der Qualifikation zur Regionalliga Mitte teil.
 Der ESV Kaiserslautern verzichtete auf den Aufstieg, ebenso der EC Darmstadt, weshalb der EHC Neuwied in die Regionalliga Mitte nachrückte.

Qualifikation zur Regionalliga Mitte

Gruppe 1

Gruppe 2

Regionalliga West 

 Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 2 qualifiziert sich für die Qualifikation zur Oberliga Nord 1988/89;
 die weiteren Teilnehmer nehmen an der Qualifikation zur Regionalliga Mitte teil.

Qualifikation zur Regionalliga West

Regionalliga Nord (Einfachrunde) 

 Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 2 qualifiziert sich für die Qualifikation zur Oberliga Nord 1988/89;
 die weiteren Teilnehmer nehmen an der Qualifikation zur Regionalliga Nord teil.

Die Mannschaft von TuS Harsefeld wurde während der Saison abgemeldet.

Qualifikation zur Regionalliga Nord

Gruppe 1

Gruppe 2

Regionalligameisterschaft 1988

Qualifikation 

REV Bremerhaven – Eintracht Frankfurt 1b 9:3

Halbfinale 

EHV Wesel – REV Bremerhaven – 9:3

SC Memmingen – Schwenninger ERC 1b 10:1; 6:4

Finale 

EHV Wesel – SC Memmingen  3:3; 3:6

Regionalliga 1988